Церковь Бориса и Глеба в Затьмачье — православный храм в центре Твери, в историческом районе Затьмачье. С 2013 года является подворьем Ниловой пустыни.

История 
Двухэтажный кирпичный храм, на белокаменном цоколе, построен в 1760 году на средства прихожан. В нижнем этаже размещается тёплая церковь в честь Рождества Христова, в верхнем — в честь святых Бориса и Глеба, завершённая в 1771 году.

В советское время церковь была закрыта. В здании храма находились административно-технические службы научно-реставрационной мастерской. В 1972—1975 годах храм был отреставрирован. С 2013 года стал подворьем Нило-Столобенской пу́стыни.

Архитектура 
Борисоглебский храм — строение типа восьмерик на высоком двухсветном четверике, построенный в стиле позднего нарышкинского барокко. Церковь состоит из гранёной апсиды, собственно храма, трапезной и притвора, который служил основанием колокольни (уничтожена советскими властями).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Храмы, построенные в 1771 году в России
Храмы Твери
Тверь
Тверь